ha sido el nombre empleado por dos buques de guerra japoneses:

 Samidare, destructor Clase Shiratsuyu de la Armada Imperial Japonesa, activo en 1937 y hundido en 1944.
Samidare (DD-106), destructor Clase Murasame de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activo desde 2000.